Deutsche Afrika-Linien steht für folgende Schifffahrtsunternehmen:

 Deutsche Afrika-Linien, siehe Deutsche Ost-Afrika-Linie (DOAL)
 Deutsche Afrika-Linien, Teil der Von Rantzau & Co. Handels- und Beteiligungsgesellschaft GmbH

Siehe auch:

 Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG)
 Hamburg-Bremer Afrika-Linie (HBAL)
 Woermann-Linie (WL)